Brunnental steht für

 Brunnental (Lauingen), Stadtviertel von Lauingen (Donau)
 Brunnental (Gemeinde Klaus), Ortsteil von Klaus an der Pyhrnbahn, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Brunnental, deutscher Name für Studzianna in der Gmina Borek Wielkopolski, Polen
 Brunnental (Lappwald), Tal bei Helmstedt, Niedersachsen

Siehe auch:
 Brunnenthal
 Brunnentalbach
 Brunnentalschanze